Für Landesschülervertretung siehe
in Deutschland: Landesschülervertretung (Deutschland)
im Bundesland Baden-Württemberg: Landesschülerbeirat
im Bundesland Bayern: Landesschülerrat in Bayern
im Bundesland Berlin: Landesschülerausschuss Berlin
im Bundesland Brandenburg: Landesschülerrat Brandenburg
im Bundesland Bremen: Gesamtschüler*innenvertretung Bremen
im Bundesland Hamburg: SchülerInnenkammer Hamburg
im Bundesland Hessen: Landesschülervertretung Hessen
im Bundesland Niedersachsen: Landesschülerrat Niedersachsen
im Bundesland Nordrhein-Westfalen: LandesschülerInnenvertretung NRW
im Bundesland Rheinland-Pfalz: LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz
im Bundesland Saarland: Landesschülervertretung des Saarlandes
im Bundesland Sachsen: Landesschülerrat Sachsen
im Bundesland Sachsen-Anhalt: Landesschülerrat Sachsen-Anhalt
im Bundesland Schleswig-Holstein: Landesschülervertretungen Schleswig-Holstein
im Bundesland Thüringen: Landesschülervertretung Thüringen
in Österreich: Landesschülervertretung (Österreich)
 im Bundesland Tirol: LSV Tirol
 im Bundesland Salzburg: LSV Salzburg
im Bundesland Vorarlberg: LSV Vorarlberg